Ciabatta – tipo di calzatura
 Ciabatta (pane) – formato di pane
 Ciabatta (isola) – isolotto nel mar Adriatico
 Presa a ciabatta – tipo di Presa multipla